Moldavien kan hentyde til flere artikler:
 Moldavien – et tidligere fyrstendømme i Sydøsteuropa
 Moldova – et østeuropæisk land
 Moldavien, Rumænien – et landskab i Rumænien